Ламли — фамилия. Известные носители:
 Ламли, Брайан (род. 1937) — английский писатель.
 Ламли, Джоанна (род. 1946) — британская актриса и фотомодель.
 Ламли, Харри (1926—1998) — канадский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли 1950 года.